Хэшань (Хэнань) (鹤山) — район городского подчинения городского округа Хэби провинции Хэнань (КНР)
 Хэшань (Хунань) (赫山) — район городского подчинения городского округа Иян провинции Хунань (КНР)
 Хэшань (Гуандун) (鹤山) — городской уезд городского округа Цзянмэнь провинции Гуандун (КНР)
 Хэшань (Гуанси) (合山) — городской уезд городского округа Лайбинь Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР)